Thomaz Bellucci era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Federico Delbonis.

In finale Stan Wawrinka ha sconfitto Marin Čilić con il punteggio di 6-4, 7-611.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Stan Wawrinka (campione)
  David Ferrer (semifinale)
  Marin Čilić (finale)
  John Isner (secondo turno)

 Philipp Kohlschreiber (ritirato)
 Federico Delbonis (quarti di finale)
 Steve Johnson (secondo turno)
 Sam Querrey (primo turno)

Wildcard 

  Marin Čilić (finale)
  David Ferrer (semifinale)

 Janko Tipsarević (primo turno)

Qualificati 

  Andreas Beck (primo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)

 Christian Garín (primo turno)
 Roberto Ortega Olmedo (primo turno)

Lucky loser 
  Florian Mayer (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Geneva Open 2016
ATP World Tour 2016